Біксад () — комуна в Румунії, у повіті Ковасна.
 Біксад () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Біксад.
 Біксад () — комуна в Румунії, у повіті Сату-Маре.
 Біксад () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративний центр комуни Біксад.